Shady ist der Name  

mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Shady (Arkansas)
 Shady (Florida)
 Shady (New York)

folgender Personen:
 Ruth Shady (* 1946), peruanische Anthropologin und Archäologin
 Shady Ahdy Iskandar (* 1993), ägyptischer Fußballspieler

eines Alter Egos des Rappers Eminem:
 Slim Shady

eines Musiklabels des Rappers Eminem:
 Shady Records

eines Musikalbums des Labels Shady Records:
 Shady XV